Duczynska oder Duczyńska ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Duczyńska (1897–1978), polnisch-ungarisch-kanadische Widerstandskämpferin, Journalistin, Übersetzerin und Historikerin
 Irma von Duczynska (1869–1932), Malerin und Bildhauerin